Audiophil steht für: 

 hohe Wiedergabequalität von aufgenommener Musik, siehe Klangtreue
 die Eigenschaft von Menschen, auf hohe Wiedergabequalität aufgenommener Musik Wert zu legen, siehe High Fidelity
 audiophil (Zeitschrift), deutsche Musikzeitschrift

Siehe auch:
 Audiophile Records